Малаше́нков, Малашёнков, Малашо́нков — русская фамилия.

Известные носители:
 Малашенков, Анатолий Иванович (1939—2012) — заместитель директора Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева РАМН, директор Института коронарной и сосудистой хирургии
 Малашенков, Григорий Степанович (1919—2010) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза